Бриџтаун има више значења:
 Бриџтаун
 Бриџтаун (Мисисипи)
 Бриџтаун (Охајо)